Demon Island steht für:
 Demon Island (Südliche Shetlandinseln), Insel der Vardim Rocks, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Originaltitel des US-amerikanischen Horrorfilms Piñata – Dämoneninsel aus dem Jahr 2002